Centrum (Vlaardingen), het centrum van de Nederlandse stad Vlaardingen
 Vlaardingen Centrum (metrostation), het gelijknamige metrostation (tot 2017 NS-station)